Cet article recense tous les joueurs ayant porté le maillot de La Berrichonne de Châteauroux en match officiel.

 Seuls les joueurs ayant uniquement évolués avec l'équipe première apparaissent dans cette liste.
 Le nombre de matches est le total de tous les matches officiels (Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe UEFA) disputés par le joueur sous les couleurs de Châteauroux, soit comme titulaire, soit comme remplaçant. Il ne tient pas compte des matches amicaux.
 Le nombre de buts est le total des buts inscrits par le joueur sous le maillot de Châteauroux en compétition officielle (Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe UEFA).

Les statistiques sont arrêtées à la fin de la saison 2011-2012.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L 
Jozef Luczak, milieu, polonais, 1989-1991

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Notes et références 

Châteauroux
La Berrichonne de Châteauroux